Урсула Мнишек (в замужестве — Вишневецкая) ( ; конец 1580-х — 1621/1622) — польская шляхтянка.

Биография 
Представительница шляхетского рода Мнишеков. Дочь воеводы сандомирского, старосты львовского Юрия (Ежи) Мнишека и Ядвиги Тарло, старшая сестра московской царицы Марины Мнишек, жены самозванца Лжедмитрия II.

19 января 1603 года в Самборе вышла замуж за князя Константина
Константиновича Вишневецкого. Она стала его второй женой. В Выкуп посаг отец невесты подарил ей город Заложцы в Русском воеводстве (ныне Зборовский район, Тернопольская область, Украина), которое стало одной из резиденций княжеского рода Вишневецких.

В браке родились:
 Ежи Вишневецкий (после 1603 — 1641), староста каменецкий,
 Александр Вишневецкий (после 1603—1639), староста черкасский и ротмистр королевский,
 Теофилия Вишневецкая (1620—1645), жена каштеляна войницкого Петра Шишковского.

Литература 
 Ilona Czamańska: Wiśniowieccy: Monografia rodu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007, s. 159. ISBN 978-83-7177-229-0.

Ссылки 
 Урсула Мнишек на сайте Родовид

Мнишеки
Вишневецкие
Родившиеся в XVI веке
Умершие в 1620-е годы
Дворянство Речи Посполитой
Женщины XVII века
Женщины Польши